Call Processing Language — язык обработки звонков
 Common Public License — лицензия на свободное ПО
 Cyberathlete Professional League — профессиональная лига по компьютерному спорту
 Combined Programming Language — язык программирования.
 Commercial Pilot License — лицензия коммерческого пилота.
 Circular Polarized Lens — круговая поляризационная линза, светофильтр круговой поляризации
 .cpl — компонент панели управления Windows
   — оплата за привлеченного клиента в интернет-маркетинге.
 Common Photonic Layer - транспортная  DWDM платформа
 Circulating pressure loss (CPL)
Continuous Pressure Laminates -- технология ламинирования мебельного пластика.